Ibrány település
 Ibrány keresztnév
 Ibrány–Nagyhalászi kistérség